Эдвард Тайсон (; 1651–1708) — английский ученый и врач, член Лондонского королевского общества (с 1679); один из основоположников современной сравнительной анатомии.

Биография 
Эдвард Тайсон родился сыном Эдварда Тайсона в Клеведоне, в Сомерсете. Он стал бакалавром Оксфорда 8 февраля 1670 года, магистром Оксфорда 4 ноября 1673 года и доктором медицины в 1678 году. Был принят в Коллегию Физиканов 30 сентября 1680 года и в качестве члена в апреле 1683 года. В 1684 году был назначен физиканом и губернатором лондонского Бедлама. Ему приписывают изменение больницы из своего рода зоопарка на место, предназначенное для оказания помощи заключенным. Избран членом Королевского общества в ноябре 1679 года. Похоронен в Сент-Дионис-Бэкч.

Анатомические исследования 
Титульный лист Эдварда Тайсона, «Анатомия пигмея» (2-е издание 1751) В 1680 году Тайсон изучил порпёз и установил, что это маммал. Он отметил, что извилистые структуры браинов были ближе к структурам земных квадрупедов, чем у рыб. В 1698 году он рассёк шимпанзе на выставке в Лондоне, и в результате написал книгу,. В книге он пришел к выводу, что шимпанзе имеет больше общего с человеком, чем с обезьянами, особенно в отношении его мозга. Эта работа была в 1894 году с вступлением Бертрама К. А. Виндле и краткой биографией Тайсона. Рация из Viperae Caud ae anatomia, descripta ab Edu Tyson, опубликованной в Acta Eruditorum, 1684 Tyson рассекла тембер restnake в 1683 году и произвела одну из самых ранних и очень аккуратных внутренних описаний. Первым спустился в лореальные ямы «Crotalinae». Тайсон, однако, не признал свою теплочувствительную функцию, думая, что это слуховой орган.

Примечания

Литература